Dzsalalabad az alábbi helységekre utalhat:

 Afganisztán
 Dzsalálábád város, Nangarhar tartomány fővárosa, Kabultól 150 km-re keletre, a Haibár-hágó közelében
 Dzsalálábád, város Dzsuzdzsán tartományban.

 Azerbajdzsán
 Cəlilabad város, amelynek neve "Dzsalilabad"-ként is ejthető

 India
 Dzsalalabad, település Bidzsnor körzetben, Uttar Prades
 Dzsalalabad, település Sahdzsahanpur körzetben, Uttar Prades
 Dzsalalabad, település Muzaffarnagar körzetben, Uttar Prades
 Dzsalalabad, település Firozpur körzetben, Pandzsáb

 Kirgizisztán
 Dzsalalabad város 
 Dzsalalabad tartomány

 Pakisztán
 Dzsalálábád, helység Szindhben, Pakisztán
 Dzsalálábád, falu Multán körzetben
 Dzsalálábád, falu Muzaffargarh körzetben
 Dzsalálábád, falu Szargodha körzetben